Села:
 Новодмитрівка — Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Новодмитрівка — Донецька область, Покровський район
 Новодмитрівка — Миколаївська область, Баштанський район (до 2020 року — Новобузький район)
 Новодмитрівка — Одеська область, Роздільнянський район
 Новодмитрівка — Сумська область, Сумський район (до 2020 року — Краснопільський район)
 Новодмитрівка — Харківська область, Красноградський район (до 2020 року — Сахновщинський район)
 Новодмитрівка — Херсонська область, Херсонський район (до 2020 року — Білозерський район)
 Новодмитрівка — Херсонська область, Бериславський район (до 2020 року — Великоолександрівський район)
 Новодмитрівка — Херсонська область, Генічеський район

Селище:
 Новодмитрівка — Донецька область, Костянтинівський район

Див. також 
 Новодмитрівка Перша
 Новодмитрівка Друга